

Persone 
 Cindy Franssen – politica belga fiamminga
 Jan Franssen – politico olandese
 Juul Franssen – judoka olandese
 Nico Valentinus Franssen – fisico e inventore olandese scopritore dell'illusione uditiva chiamata Effetto Franssen